

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Dynamite (település), település Washingtonban

Zene

Albumok 
 Dynamite (Ike & Tina Turner-album)
 Dynamite (Jamiroquai-album)
 Dynamite (Stina Nordenstam-album)
 Dynamite (The Supremes és The Four Tops-album)

Dalok 
 Dynamite (Afrojack-dal)
 Dynamite (Desert Dolphins-dal)
 Dynamite (Liza Fox-dal)
 Dynamite (Taio Cruz-dal)
 Dynamite (Westlife-dal)
 Dynamite (csapatinduló), a Vanderbilt Egyetem csapatindulója
 Dynamite!, Stacy Lattisaw-dal

Filmművészet 
 Dynamite, 1929-es amerikai film
 Dynamite, 1949-es amerikai film
 Dynamite, 2005-ös indiai film